Niemcy:
 Oberkirch – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Oberkirch – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Szwajcaria:
 Oberkirch – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee
 Oberkirch – miejscowość w kantonie Solura 

Zobacz też:
 Oberkirche
 Oberkirchen